

Luoghi 
Torrijos, municipalità delle Filippine nella Provincia di Marinduque
Torrijos, comune della Spagna nella Provincia di Toledo

Persone 
Martín Torrijos, politico ed economista panamense
Pablo Torrijos, atleta spagnolo

Pagine correlate 
 Omar Torrijos